Julie Johnston (1992-), est une joueuse américaine de football.

Julie Johnston peut aussi faire référence à :
 , un personnage de fiction de Bad Girls
 , une écrivaine, vainqueur du Governor General's Award for English-language children's literature

Voir aussi